Baco steht für:
 Baco (Oriental Mindoro), eine Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro auf den Philippinen
 Baco (Äthiopien), ein Ort in Äthiopien
 Baco (Gottheit), eine keltische Gottheit
 Baco (Mondkrater), ein Einschlagskrater auf dem Mond

Baco ist der Familienname folgender Personen
 François Baco (1865–1947), französischer Lehrer und Rebzüchter
 John Baco (ca. 1290–1346), englischer Karmelit auch bekannt als John Baconthorpe
 Karol Bačo (* 1978), slowakischer Wasserballspieler
 Peter Baco (* 1945), slowakischer Politiker und Mitglied des Europaparlaments
 Walter Baco (* 1952), österreichischer Komponist, Schriftsteller, Regisseur, Choreograph und Performance-Künstler

BACO steht für:
 Bahamas Association of Compliance Officers
 Barge Container; siehe BACO-Carrier
 British Aluminium Company Limited

Siehe auch:
 Bako
 Bacos

Abkürzung